Cratere Tyndall – cratere lunare
Cratere Tyndall – cratere su Marte